Inada Saburō (né en 1902 dans la préfecture d'Ibaraki et mort en 1970) est un peintre et graveur japonais du .

Biographie

Œuvres

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Liens externes 

Naissance dans la préfecture d'Ibaraki
Peintre japonais du XXe siècle
Graveur japonais du XXe siècle
Naissance en 1902
Décès en 1970